Susan Bandecchi e Simona Waltert erano le campionesse in carica, ma sono state sconfitte al primo turno da Alicia Barnett e Olivia Nicholls.

In finale Olga Danilović e Kristina Mladenovic hanno sconfitto Ulrikke Eikeri e Tamara Zidanšek per ritiro.

Teste di serie 

  Alexa Guarachi /  Asia Muhammad (primo turno)
  Ulrikke Eikeri /  Tamara Zidanšek (finale, ritirate)

  Anna Kalinskaja /  Raluca Olaru (quarti di finale, ritirate) 
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (quarti di finale)

Wildcard 

  Susan Bandecchi /  Simona Waltert (primo turno)

  Ylena In-Albon /  Xenia Knoll (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lausanne 2022